Köln steht für:

 Köln am Rhein, Stadt in Deutschland
 Regierungsbezirk Köln in Nordrhein-Westfalen
 Erzbistum Köln, Diözese in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz
 Landkreis Köln, ehemaliger Kreis im Regierungsbezirk Köln
 Kurköln, Kurfürstentum des Heiligen Römischen Reiches
 Stadtverwaltung Köln, kommunale Selbstverwaltung der Stadt Köln
 Köln (Ober-Köln und Unter-Köln), Ortsteil von Kiefersfelden, Gemeinde im Landkreis Rosenheim, Bayern
 Köln an der Elbe, früherer deutscher Name von Kolín, Stadt in Tschechien
 Köln, deutscher Name eines Dorfes auf der größten estnischen Insel Saaremaa, siehe Lööne

Köln ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander von Köln († 1399), deutscher Dominikaner (auch Alexander von Kempen)
 Karl Schultz-Köln (1921–2003), finnischer Maler und Keramiker deutscher Herkunft
 Otto Schulze-Köln (1863–1936), deutscher Kunst- und Architekturkritiker sowie Direktor der Handwerker- und Kunstgewerbeschule Elberfeld

Köln oder Cöln ist der Name folgender Schiffe und Schiffsklassen:

 F120 (Köln-Klasse), Fregattenklasse der Bundesmarine
 Köln (Schiff, 1928), Leichter Kreuzer (1928–1945) der Reichsmarine und späteren Kriegsmarine
 Köln (F 211), Fregatte (1984–2012) der Bremen-Klasse der Deutschen Marine
 Köln (F 220), Fregatte (1961–1982), Typschiff der Köln-Klasse der Deutschen Marine
 Köln (F 265), Korvette der Braunschweig-Klasse der Deutschen Marine
 Köln-Klasse (NDL), Klasse von Dampfern des Norddeutschen Lloyd
 SMS Cöln (1909), Kleiner Kreuzer der deutschen Kaiserlichen Marine (1909–1914)
 SMS Cöln (1916), Kleiner Kreuzer (1916–1919) der Kaiserlichen Marine
 Stadt Köln (Schiff), 1938 als Ratsschiff der Stadt Köln gebaut

Siehe auch:

 Von Köln, Beiname von Personen
 Klein Köln
 Neuköln (Begriffsklärung)
 Cöln
 Cölln (Begriffsklärung)
 Köllen
 Kölln (Begriffsklärung)
 Kölsch (Begriffsklärung)
 Neukölln (Begriffsklärung)